Lliga Bankia d'Escala i Corda
 Lliga Bankia de Raspall